Футбо́льный клуб «Ту́кумс 2000» () — латвийский футбольный клуб из города Тукумс.

История 

5 октября 2019 года клуб за пять туров до окончания сезона Первой лиги обеспечил себе первое место  в турнире и впервые завоевал право играть в Высшей лиге.

В январе 2020 года главным тренером клуба стал поляк Марек Зуб.

Результаты выступлений

Текущий состав

Основной состав 
По состоянию на 19 марта 2023 года

Официальные лица

Достижения и рекорды 
 Победитель Первой лиги-A 2019 года.
 Четвертьфиналист Кубка Латвии 2002 года, 2019 года.

Главные тренеры 
  Артём Грудцин (2000—2013)
  Кристап Дишлер (2013—2016)
  Андрей Лапса (2016—2018)
  Юргис Калнс (2019—2020)
  Марек Зуб (2020)
  Юргис Калнс (2020)
  Кристап Дишлер (с 2021 года)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Латвии
Спорт в Тукумсе